Carta italiana del restauro (1932)
 Carta italiana del restauro (1972)